Doncaster är ett storstadsdistrikt i South Yorkshire, England. Distriktet har 302 402 invånare (2011).

Civil parishes 
 Adwick upon Dearne, Armthorpe, Askern, Auckley, Austerfield, Barnburgh, Barnby Dun with Kirk Sandall, Bawtry, Blaxton, Braithwell, Brodsworth, Burghwallis, Cadeby, Cantley, Clayton with Frickley, Conisbrough Parks, Denaby, Edenthorpe, Edlington, Fenwick, Finningley, Fishlake, Hampole, Hatfield, Hickleton, High Melton, Hooton Pagnell, Kirk Bramwith, Loversall, Marr, Moss, Norton, Owston, Rossington, Sprotbrough and Cusworth, Stainforth, Stainton, Sykehouse, Thorne, Thorpe in Balne, Tickhill, Wadworth och Warmsworth.

Referenser 

Doncaster
Englands distrikt
South Yorkshire